Licaone – Montagna della regione greca dell'Arcadia
 Licaone – Nome comune di una specie appartenente alla famiglia dei Canidi

Mitologia 
 Licaone – personaggio della mitologia greca, un figlio di Priamo
 Licaone – personaggio della mitologia greca. Figlio di Pelasgo, fu re di Arcadia
 Licaone – personaggio della mitologia greca, re di Zelea
 Licaone – personaggio della mitologia greca. Figlio del gigante Aezeius e padre di Deianira che fu moglie di Pelasgo
 Licaone o Licone – figlio del gigante Ezeio e di una ninfa, uno dei primi re del Peloponneso. Era il padre di Deianira, madre del più noto Licaone 
 Licaone – figlio di Ares e forse Pelopia, e quindi, fratello di Cicno. Come suo fratello, fu anche lui ucciso da Eracle in una delle sue avventure
 Licaone – chiamato anche Lico, era figlio di Poseidone e della Pleiade Celeno e fratello del re Euripilo di Cirene
 Licaone – figlio di Euripilo e Sterope
 Licaone – padre di Pandaro ed Eurizione, un compagno di Enea in Italia. 
 Licaone di Cnosso – artefice della spada che Ascanio, figlio di Enea, diede a Eurialo
 Licaone – padre di Erichete, uno dei soldati di Enea in Italia

Altri progetti